Maserati 4CL  - гоночный автомобиль с открытыми колёсами итальянской команды Maserati, выступавший в Чемпионате мира Формулы-1. Разработан и впервые построен фирмой «Maserati» в 1939 году.

Результаты выступлений в гонках

Примечания 

Формула-1 в сезоне 1950
Формула-1 в сезоне 1951
Шасси Maserati Формулы-1
Автомобили Формулы-1 1950 года
Автомобили Формулы-1 1951 года